Беттвиллер — топоним во Франции:
 Беттвиллер () — коммуна во Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель.
 Беттвиллер () — коммуна во Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн.